Pollmer ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Pollmer (* 1984), deutscher Journalist, Moderator und Autor
 Emma Pollmer (1856–1917), Ehefrau von Karl May
 Emma Pollmer, Pseudonym von Karl May (1842–1912), deutscher Schriftsteller, siehe Karl May #Plagiate
 Karl Hans Pollmer (1911–1987), deutscher Pfarrer, Mundartdichter und Heimatforscher
 Manfred Pollmer (1922–2000), deutscher Mundartdichter
 Udo Pollmer (* 1954), deutscher Lebensmittelchemiker
 Wolfgang Gerhard Pollmer (1926–2013), deutscher Agrarwissenschaftler insbesondere der Pflanzenzüchtung